Ейлшем (Саскачеван) () — село в канадській провінції Саскачеван.
 Ейлшем (Англія) () — історичне містечко на річці Буре на півночі графства Норфолка.